

«Courage World Tour» — четырнадцатый концертный тур канадской певицы Селин Дион в поддержку её предстоящего англоязычного альбома Courage. Начало тура прошло в Квебеке, Канада, 18 сентября 2019 года.

Тур был официально объявлен 3 апреля 2019 года в театре отеля «Ace Hotel» в Лос-Анджелесе. Мероприятие транслировалось в прямом эфире на официальной странице Дион в Facebook. Билеты поступили в общую продажу 12 апреля 2019 года. 8 апреля 2019 года, после сильного предпродажного спроса, были добавлены дополнительные шоу в Монреале, Торонто, Бостоне и Майами. 9 апреля 2019 года были добавлены два дополнительных шоу в Монреале, одно в Ньюарке и одно в Нью-Йорке. 11 апреля 2019 года были объявлены дополнительные даты для Квебека, Монреаля и Оттавы.

Сет-лист 
Представленные ниже песни, были исполнены на первом концерте в Квебеке. Возможны дальнейшие изменения сет-листа в разных городах.

 «It’s All Coming Back to Me Now»
 «Dans un autre monde»
 «Terre»
 «À vous»
 «I’m Alive»
 «The Power of Love»
 «L’amour existe encore»
 «Beauty and the Beast»
 «Encore un soir»
 «You’re the Voice»
 «Regarde-moi»
 «Un garçon pas comme les autres (Ziggy)»
 «Courage»
 «All by Myself»
 «Lying Down»
 «Tous les blues sont écrits pour toi»
 «S’il suffisait d’aimer»
 «Let’s Dance» /«Another One Bites the Dust» / «Flying on My Own» / «Kiss» / «River Deep, Mountain High» / «Lady Marmalade»
 «My Heart Will Go On»
 «Pour que tu m'aimes encore»

даты концертов

Примечания

Ссылки 

Концертные туры Селин Дион
Концертные туры 2019 года
Концертные туры 2020 года
Концертные туры, отложенные из-за пандемии COVID-19